Флаг сельского поселения Деди́новское — официальный символ муниципального образования сельское поселение Дединовское Луховицкого муниципального района Московской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 23 ноября 2006 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3073.

Описание 
«Прямоугольное полотнище синего цвета с отношением сторон 2:3, воспроизводящее композицию герба сельского поселения Дединовское, в синем, жёлтом, белом и красном цветах. Высота фигуры корабля составляет примерно 3/4 ширины полотнища».

Обоснование символики 
На флаге изображён корабль в честь первого военного корабля «Орёл», построенного в 1668 году в селе Дединово Алексеем Михайловичем Романовым для русского флота.

Флаг сельского поселения Дединовское составлен на основании герба сельского поселения Дединовское.

Геральдическое описание герба гласит:

В лазоревом поле золотой трёхмачтовый корабль середины XVII века с серебряными поднятыми парусами, на мачтах которого флюгера: на фок-мачте — серебряный, на грот-мачте — лазоревый, на бизань-мачте — червлёный. На бушприте и корме — флаги: на бушприте прямым лазоревым крестом, с переменными серебряными и червлёными углами; на корме — из трёх разноцветных горизонтальных полос: серебряной, лазоревой и червлёной.

Примечания 

Флаги с изображением корабля